KKL steht für:
 Kauno ketaus liejykla, eine Eisengießerei in Litauen
 Keren Kayemet Le-Israel, hebräische Bezeichnung für den Jüdischen Nationalfonds
 Kernkraftwerk Leibstadt, auf dem Gebiet der Gemeinde Leibstadt (Kanton Aargau, Schweiz) am Rhein
 Kompressionsklasse von Kompressionsstrümpfen, siehe Kompressionsstrumpf#Wirkprinzip 
 Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR (auch Konferenz der Kirchenleitungen), ein ehemaliges Leitungsgremium der evangelischen Kirche auf dem Gebiet der DDR, von 1969 an wirkte die KKL als bedeutendstes Organ des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR
 Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, ein Konzerthaus und Konferenzzentrum in Stuttgart
 Kultur- und Kongresszentrum Luzern, ein multifunktionaler Bau mit einem Konzertsaal, der für seine hochkarätige Akustik geschätzt wird, gebaut nach den Plänen des Architekten Jean Nouvel
 Karluk Lake Seaplane Base (ICAO-Code), ein Flugplatz am Karluk See, Alaska
 Bahnhof Köln-Longerich (DS100-Code)

kkl steht für:
 Kosarek (ISO-639-3-Code), eine der Mek-Sprachen in Papua Barat, Indonesien

Abkürzung